Kuoppamäki est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1942), chanteur et compositeur finlandais
 (née en 1969), actrice finlandaise
 (né en 1971), drummer finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois